Sammalsaari kan syfta på följande platser:

Finland 
 Sammalsaari (klippor), Kymmenedalen,  (2 ha)
 Sammalsaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,63, long 25,77),  (1 ha)
 Sammalsaari (ö i Norra Savolax, Kuopio),  (6 ha)
 Sammalsaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,35, long 28,18),  (1 ha)
 Sammalsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,65, long 29,13),  (3 ha)
 Sammalsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,48, long 28,59),  (4 ha)
 Sammalsaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu),  (1 ha)
 Sammalsaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,41, long 27,87),  (7 ha)
 Sammalsaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,36, long 27,97),  (10 ha)
 Sammalsaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki),  (4 ha)
 Sammalsaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,55, long 27,76),  (2 ha)
 Sammalsaari (ö i Kajanaland, Kajana),  (1 ha)
 Sammalsaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,42, long 25,45),  (8 ha)
 Sammalsaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,72, long 25,95),  (1 ha)
 Sammalsaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,85, long 26,82),  (1 ha)
 Sammalsaari (ö i Norra Karelen), Joensuu,  (0 ha)
 Sammalsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,04, long 28,55),  (2 ha)
 Sammalsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,10, long 28,77),  (2 ha)
 Sammalsaari (ö i Lappland, Tornedalen),  (2 ha)
 Sammalsaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,63, long 25,84),  (1 ha)
 Sammalsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,32, long 28,70),  (6 ha)
 Sammalsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,87, long 29,41),  (3 ha)
 Sammalsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,96, long 29,37),  (1 ha)
 Sammalsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,88, long 29,58),  (4 ha)
 Sammalsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,71, long 28,47), 
 Sammalsaari (ö i Satakunta), Björneborg,  (6 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar